Saguenay, es el nombre de una ciudad de la provincia canadiense de Quebec. El término Saguenay también puede hacer referencia a:

 Saguenay–Lac-Saint-Jean, una región administrativa de la provincia canadiense de Quebec.
 Río Saguenay, un río de Quebec, Canadá.
 Parque nacional marino Saguenay-Saint-Laurent, parque natural marino de la provincia de Quebec, Canadá.
 Reino de Saguenay, reino con origen en una leyenda algonquina.
 Coupe des Nations Ville Saguenay, una competición de ciclismo por etapas disputada en Saguenay.